Vega pode se referir a:

Astronomia e astronáutica
Vega (cratera) - cratera da Lua
Vega (estrela), uma estrela da constelação de Lyra
Vega (foguetão) - foguetão da ESA
Missão Vega - missão espacial soviética para explorar Vénus e o cometa Halley

Locais
Vega (Noruega), comuna do condado de Møre og Romsdal
Vega (Suécia), comuna
Vega (Texas), município norte-americano
La Vega (Cauca), em Colômbia
La Vega (Cundinamarca), em Colômbia

Personalidades
Vega (cantora)

Outros
Vega, banda turca
Vega (Street Fighter), personagem fictício
Chevrolet Vega, carro produzido nos anos 70
Lockheed Vega, avião monoplano
NRP Vega, navio-escola da Armada portuguesa

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos